Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1982 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová et Pam Shriver battent Kathy Jordan et Anne Smith en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1982
Wimbledon Double dames
Tennis en Angleterre en 1982
Tennis en juin 1982
Tennis en juillet 1982